Sambégou Bangoura, (Conakri, 3 de Abril de 1982) é um futebolista guineano, que joga actualmente no Cádiz Club de Fútbol, para o Campeonato Espanhol de Futebol.

Carreira 
Bangoura representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2004 e 2006.

Ligaçães externas 

Naturais de Conacri
Futebolistas da Guiné
Futebolistas do KSC Lokeren
Futebolistas do Standard de Liège
Futebolistas do Stoke City F.C.
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Futebolistas do Panserraikos 1964 FC
Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006